Turanj bezeichnet folgende Ortschaften in Kroatien

 eine Ortschaft in der Gespanschaft Karlovac, siehe Turanj (Karlovac)
 eine Ortschaft in der Gespanschaft Zadar, siehe Turanj (Sveti Filip i Jakov)